Het WTA-tennistoernooi van Kuala Lumpur (officieel Wismilak International) van 2000 vond plaats van 6 tot en met 12 november 2000 in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Het was de zesde editie van het Wismilak-toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Toernooisamenvatting

Enkelspel 
Titelverdedigster Åsa Carlsson was als zesde geplaatst. In de tweede ronde werd zij verslagen door de latere winnares. Het eerste reekshoofd, de Kroatische Silvija Talaja, kwam eveneens niet verder dan de tweede ronde. De ongeplaatste Henrieta Nagyová uit Slowakije won het toernooi. Zij versloeg in de finale de eveneens ongeplaatste Kroatische Iva Majoli in twee sets. Nagyová veroverde hiermee haar tweede titel op Tier III-niveau, na het WTA-toernooi van Warschau in 1996; het was haar achtste WTA-toernooizege in totaal.

Dubbelspel 
De als eerste geplaatste Åsa Carlsson en Corina Morariu kwamen niet verder dan de eerste ronde. De titelverdedigsters, het Japanse team Rika Hiraki en Yuka Yoshida, vormden het derde reekshoofd – zij verloren in de halve finale van de latere winnaressen. Het als vierde geplaatste koppel Liezel Horn en Vanessa Webb bereikte de finale zonder een set te hebben verloren. Daar werden zij echter in twee sets verslagen door het ongeplaatste duo Henrieta Nagyová en Sylvia Plischke, die hiermee voor het eerst samen een toernooi wonnen. De Nederlandse Caroline Vis speelde samen met de Indonesische Yayuk Basuki – zij kwamen niet verder dan de eerste ronde.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Kuala Lumpur 2000
Kuala Lumpur